Il doppio del torneo di tennis Equity Tournament 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Edlefsen e Cliff Richey che hanno battuto in finale Clark Graebner e Thomaz Koch 6-4, 6-3.

Teste di serie 
 Ilie Năstase /  Ion Țiriac (Semifinali)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Equity Tournament 1972